Midland megye (Michigan)
 Midland megye (Texas)